Просянська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Просянська сільська рада — Луганська область, Марківський район
 Просянська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район
 Просянська сільська рада — Харківська область, Нововодолазький район

Див. також 
 Просянська селищна рада — селищна рада у Дніпропетровської області.